Paganotti ist der Familienname der folgenden Personen:

 Antoine Paganotti (* 1974), französischer Musiker
 Bernard Paganotti (* 1950), französischer Zeuhlmusiker
 Himiko Paganotti (* 1974), französische Elektro-Pop- und Fusionmusikerin